Wyandotte kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wyandotte (Michigan)
Wyandotte (Oklahoma)
Of naar
Wyandotte (kip)